Stöcklein ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Stöcklein (1874–1936), deutscher Offizier, Kunsthistoriker und Waffenkundler
 Joseph Stöcklein (1676–1733), deutscher Jesuit und Übersetzer
 Paul Stöcklein (1909–1992), deutscher Germanist, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Stöcklin